

Accezioni comuni
 Gioiello – oggetto ornamentale indossato da un individuo

Minerali
 Gioiello – risultato dopo la lavorazione di un materiale gemmologico

Teatri
 Teatro Gioiello – teatro della città di Torino

Astronomia
 Gioiello – soprannome del superammasso di galassie (XDCP J0044.0-2033)

Geografia

 Gioiello – frazione di Monte Santa Maria Tiberina in provincia di Perugia

Altri progetti